Trst može označavati:

Zemljopis
 Trst, grad u Italiji.
 Trst (pokrajina), pokrajina u Italiji
Botanika
 Trst (biljni rod), Arundo L., rod puzavih trajnica iz porodice Poaceae